Henry Wilson
Henry Wilson (1812–1875) az Egyesült Államok 18. alelnöke
Sir Henry Wilson (1864–1922) brit tábornok

hasonló néven
Ernest Henry Wilson (1876–1930) angol botanikus